Melissa Lawley – calciatrice inglese
 Roberto Lawley – naturalista e paleontologo italiano
 Robyn Lawley – supermodella australiana
 Thembinkosi Lawley Fanteni – calciatore sudafricano